Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia 2020 – 7. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, która odbyła się 10 października 2020 na liczącej ponad 150 kilometrów trasie wokół bratysławskiej dzielnicy Čunovo. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2020.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

Slovakia 2020
2020 na Słowacji
UCI Europe Tour 2020